Stoke City FC (celým názvem: Stoke City Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Stoke-on-Trent v nemetropolitním hrabství Staffordshire. Založen byl v roce 1863 a jedná se tak o druhý nejstarší profesionální klub na světě po Notts County. V Premier League působil v letech 2008–2018. Od sezóny 2018/19 působí v EFL Championship (druhá nejvyšší soutěži v Anglii). Klubové barvy jsou červená a bílá.

V roce 1972 získal první a doposud jedinou prestižní trofej, když získali ligový pohár po finálovém vítězství 2:1 nad Chelsea. Podíl na tomto vítězství měl i brankář Gordon Banks – opora anglického reprezentačního týmu zde strávila 5 let. V sezóně 2010/11 se probojoval tým až do finále FA Cupu, kde podlehl Manchesteru City. Největšího úspěchu v lize celek dosáhl v letech 1936 a 1947, kdy uhájil čtvrté místo.

Své domácí zápasy odehrává na Bet365 Stadium s kapacitou 30 089 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1863 – Stoke Ramblers FC (Stoke Ramblers Football Club)
 1878 – Stoke FC (Stoke Football Club)
 1925 – Stoke City FC (Stoke City Football Club)

Získané trofeje 

 EFL Cup ( 1× )
 1971/72
 EFL Trophy ( 2× )
 1991/92, 1999/00
 Staffordshire Senior Cup ( 14× )
 1877/78, 1878/79, 1903/04, 1913/14, 1933/34, 1964/65, 1968/69, 1970/71, 1974/75, 1975/76, 1981/82, 1992/93, 1994/95, 1998/99
 Birmingham Senior Cup ( 2× )
 1900/01, 1913/14

Významní hráči 
 Stanley Matthews (1932–1947, 1961–1965)
 Gordon Banks (1967–1972)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1888–1890: Football League
 1890–1891: Football Alliance
 1891–1892: Football League
 1892–1907: Football League First Division
 1907–1908: Football League Second Division
 1908–1909: Birmingham & District League
 1909–1910: Southern Football League (Division Two A)
 1910–1911: Southern Football League (Division Two)
 1911–1913: Southern Football League (Division One)
 1913–1915: Southern Football League (Division Two)
 1919–1922: Football League Second Division
 1922–1923: Football League First Division
 1926–1927: Football League Third Division North
 1927–1933: Football League Second Division
 1933–1953: Football League First Division
 1953–1963: Football League Second Division
 1963–1977: Football League First Division
 1977–1979: Football League Second Division
 1979–1985: Football League First Division
 1985–1990: Football League Second Division
 1990–1992: Football League Third Division
 1992–1993: Football League Second Division
 1993–1998: Football League First Division
 1998–2002: Football League Second Division
 2002–2004: Football League First Division
 2004–2008: Football League Championship
 2008–2018: Premier League
 2018– : English Football League Championship

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 1889/90: Klub byl po sezóně vyloučen z Football League (místo něj byl zvolen Sunderland).
 1890/91: Klub uspěl v hlasování o vstup do Football League (rozšíření soutěže) a po roční přestávce se stal znovu jejím členem.
 1907/08: Klub po sezóně odstoupil z Football League kvůli finančním problémům tížící mužstvo poslední léta, následně se přihlásil do méně náročné (z ohledu cestování) soutěže Birmingham & District League.
 1908/09: Klub se po sezóně přihlásil do Southern Football League, respektive do její druhé divize.
 1914/15: Klub uspěl v hlasování o vstup do Football League (na úkor vyloučeného Glossop North End).

Účast v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

  

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1863
Staffordshire